La Superkupa Shqiptar 2016 è stata la 23ª edizione della Supercoppa albanese.

La partita si è disputata a Tirana allo stadio Selman Stërmasi tra Skënderbeu, vincitore del campionato e Kukësi, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato il Kukësi con il risultato di 3 a 1. Per la squadra di Kukës è il primo titolo.

Tabellino

Voci correlate 
 Kategoria Superiore 2015-2016
 Kupa e Shqipërisë 2015-2016

Calcio nel 2016
2016